

Aziende
Monogram models – modellismo

Biologia
Monogram Biosciences – laboratorio internazionale di biotecnica

Cinema
Monogram Pictures – casa di produzione USA